Municipio Villa Hidalgo steht für folgende Municipios in Mexiko:

 Municipio Villa Hidalgo (Jalisco)
 Municipio Villa Hidalgo (Oaxaca)
 Municipio Villa Hidalgo (San Luis Potosí)
 Municipio Villa Hidalgo (Sonora)
 Municipio Villa Hidalgo (Zacatecas)